Falcon har flere betydninger:

 Falcón – delstat i Venezuela.
 Dassault Mystère-Falcon – et mindre civilt fransk jetfly, primært til passagerer, produceret af Dassault (1963)
 Basketballklubben Falcon
 Falcon (tegneseriefigur)